Horvátország
 Veternica falu Novi Golubovec községben, Krapina-Zagorje megyében
 Veternica barlang a Medvednica-hegységben

 Szerbia
Veternica folyó, a Déli-Morava mellékvize